Божек — українське, польське, чеське і словацьке прізвище.

Відомі носії:
 Божек Олександр Олександрович — солдат Збройних сил України.
 Божек Юлій Іванович — український актор, народний артист УРСР.

Див. також 
 7699 Божек
 Божик
 Божок

Українські прізвища
Польські прізвища
Чеські прізвища
Словацькі прізвища